В списке самых дорогих музыкальных видеоклипов, стоимость которых превышает 500 000 долларов США, чаще всего встречаются музыкальные видеоклипы Майкла Джексона (5), Аюми Хамасаки (4), Мадонны (4) и Джанет Джексон (3). Бритни Спирс, Канье Уэст, Баста Раймс,Оливер Три , Милен Фармер, Guns N' Roses и MC Hammer появляются в списке дважды. Четыре клипа в списке снял Джозеф Кан.

Некоторые источники сообщают, что самый дорогой клип был снят группой 30 Seconds to Mars на песню «From Yesterday» стоимостью 13 млн долларов США, однако в феврале 2010 года в интервью телеканалу MTV коллектив опроверг этот слух.

Список

Примечания 

Списки музыкальных видео